Фарж-ан-Сете́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Божи. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18092.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к югу от Парижа, в 110 км юго-восточнее Орлеана, в 20 км к востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 959 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 653 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 521 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 79,8 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 521 активных работали 493 человека (310 мужчин и 183 женщины), безработных было 28 (10 мужчин и 18 женщин). Среди 132 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Буа-Бузон (XVII век). Исторический памятник с 1942 года
 Приходская церковь Нотр-Дам (XII век)
 Запрестольный образ «Святое Семейство» (XIX век). Размеры — 110×80 см. Исторический памятник с 1978 года
 Запрестольный образ «Крещение Господне» (XVII век). Размеры — 82×110 см. Исторический памятник с 1978 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер